Плаја Дорада има више значења:

 Плаја Дорада, Кампо (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Плаја Дорада, Плаја Норте (Пуерто Пењаско), насеље у савезној држави Сонора у Мексику